Dömling ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Dömling (* 1952), deutscher Musiker
 Wolfgang Dömling (* 1938), deutscher Musikwissenschaftler